Трес () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 700 человек (2008 г.), плотность населения составляет 50 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 38010. Телефонный код — 0463.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20150810125608/http://www.comune.tres.tn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики